Павел Александрович Попов (11 марта 1962, Воронеж) — российский историк, преподаватель высшей школы, краевед, журналист, фотохудожник. Кандидат исторических наук (2005), доцент Кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Воронежского государственного университета. Лауреат областных премий имени Е. А. Болховитинова (2001), А. П. Платонова (2003), победитель областного конкурса (2001) в области журналистики и книгоиздательства. Специалист по истории городского управления 2-й половины XIX — начала XX века, генеалогии купечества, усадьбам, памятникам истории и культуры.

Биография 
В 1984 году окончил физический, а в 1996 году исторический факультеты Воронежского государственного университета. Инженер Воронежского политехнического института (1984—1986), учитель физики и астрономии вечерней средней школы (1986—1987). В 1987—1989 годы работал корреспондентом газеты «Молодой коммунар». 

В 1989—1992 годах научный сотрудник Воронежского государственного университета, занимался выявлением и описанием памятников истории и архитектуры Воронежской области. На основе его данных отреставрированы комплекс зданий уездного земства в Богучаре Воронежской области, Николаевский собор в городе Валуйки Белгородской области и другие памятники архитектуры. Он разработал для преподавания на кафедре истории журналистики ВГУ спецкурс «История культуры Воронежской области».

С 1993 года — редактор отдела краеведения газеты «Воронежский курьер», выпускал приложение «Воронежский телеграф» историко-краеведческого содержания.

Автор книг: «Воронеж: История города в названиях улиц» (Воронеж, 2003), «Городское самоуправление Воронежа. 1870—1918» (Воронеж, 2006), «Твой крест, Воронеж» (Воронеж, 2008), фотоальбома «Уходящий Воронеж» (2008). Публиковался в сборнике «Русская провинция» (Воронеж, 1995), Из истории Воронежского края (с 1998), «Историко-культурное наследие Воронежа» (Воронеж, 2000), «Русские провинциальные усадьбы» (Воронеж, 2001). Как публицист поднимает проблемы сохранения исторического облика Воронежа.

Член правления Воронежского историко-культурного общества, городской комиссии по историко-культурному наследию (с 1987), областного экспертного совета по охране памятников истории и культуры, член фотоклуба «Экспресс» (с 1984 года).

Труды 
Опубликовал более 1 000 статей (преимущественно в газетах).

 Попов, Павел Александрович. Воронеж : История города в названиях улиц / Павел Попов. — Воронеж : Кварта, 2003. — 447 с., [42] л. ил., цв. ил., портр.; 29 см; ISBN 5-89609-033-1
 Попов, Павел Александрович. Городское самоуправление Воронежа, 1870—1918 / Павел Александрович Попов. — Воронеж : Кварта, 2006. — 423 с., [8] л. ил., портр. : ил., портр., табл.; 24 см; ISBN 5-89609-085-4
 Попов, Павел Александрович. Воронеж: древнее слово и древние города, а также древние леса и древние реки России [Текст] / Павел Попов. — Воронеж : Кварта, 2016. — 607 с. : ил.; 25 см; ISBN 978-5-89609-437-1 : 400 экз.
 Попов, Павел Александрович. Здравствуй, старый дом! [Текст] : самые замечательные здания Воронежа / Павел Попов. — Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2014
 Попов, Павел Александрович. Неизвестная Рамонь [Текст] / Павел Попов. — Воронеж : Кварта, 2015. — 62, [2] с., [18] л. ил.; 21 см; ISBN 978-5-89609-377-0
 Попов, Павел Александрович. Твой крест, Воронеж. Судьба города и человека / Павел Попов. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — 173, [2] с. : ил., портр.; 25 см; ISBN 978-5-91338-011-1
 Попов, Павел Александрович. Наш дом — Воронеж [Текст] : воспоминания и раздумья / Павел Попов, Николай Попов. — Воронеж : Кварта, 2012. — 90, [1] с. : ил., портр.; 20 см; ISBN 978-5-89609-210-3
 Попов, Павел Александрович. Старый Воронеж [Текст] : из истории городского быта XVIII — начала XX веков / Павел Попов, Борис Фирсов. — Изд. 2-е, доп. и испр. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2013. — 324, [3] с. : ил., портр., факс.; ISBN 978-5-900270-26-2

Примечания

Ссылки 
Биография .
Кандидаты исторических наук
Преподаватели Воронежского государственного университета
Выпускники Воронежского государственного университета
Краеведы Воронежской области
Историки России